Dušan Matović – calciatore serbo
 Irena Matović – cestista montenegrina
 Ivana Matović – ex cestista serba